Kmetec ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Kmetec (* 1976), slowenischer Fußballspieler
 Martin Kmetec (* 1956), slowenischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Izmir